

Кенілворт — місто, штат Нью-Джерсі
 Кенілворт — селище, штат Іллінойс
 Кенілворт — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Кенілворт — переписна місцевість, штат Юта